La Couronne des ombres est le sixième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune Noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario).

Cet album, publié chez Dargaud en , est le premier de la série dessiné par Cyril Pontet, qui a remplacé Olivier Ledroit auteur des cinq premiers épisodes. Le style du dessin se rapproche d'ailleurs fortement de celui de Ledroit (en ayant notamment conservé la même coloriste).

Synopsis 
L'apparente victoire de L'Empire donne à Wismerhill l'opportunité de prendre la tête des ennemis d'Hagendorf, qu'il croit responsable de la mort de son père. Il devra néanmoins faire preuve de prudence et d'un fin sens tactique afin de ne pas attirer trop tôt sur lui les foudres de l'Empereur.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1995